Boulder Creek kan syfta på följande:
 Boulder Creek, British Columbia, ett vattendrag i Kanada
 Boulder Creek, Kalifornien, en ort i USA